Orszag ist der Nachname folgender Personen:

 Peter R. Orszag (* 1968), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Steven Orszag (1943–2011), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker